Dorchester é o nome de diversas cidades, vilas e condados:

Dorchester (Dorset)
Dorchester (Oxfordshire)
Dorchester (Ontário)
Dorchester (Nova Brunswick)
Dorchester (Massachusetts)
Dorchester (Illinois)
Dorchester (Nebraska)
Dorchester (Nova Hampshire)
Dorchester (Texas)
Dorchester (Wisconsin)
Condado de Dorchester

Desambiguação